Га́брово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Габрово — город.
 Габрово — община.
 Габрово — село в Благоевградской области.
 Габрово — село в Кырджалийской области.

Македония 
 Габрово — село в общине Гевгели.
 Габрово — село в общине Делчево.
 Габрово — село в общине Струмица.